Банковская валюта:
 банкнота
  (идеальная монета)
 банковские деньги